Alfredo Castro (acteur), een Chileens acteur
Alfredo Castro (voetballer), een Portugees voormalig voetballer
Alfredo de Castro, een Filipijns landbouwkundige en politicus